USS Kidd — кораблі ВМС США, названі на честь адмірала Айзека Кідда (), який загину 7 грудня1941 року на борту лінкора «Аризона» під час нападу на Перл-Гарбор.

 USS Kidd (DD-661)  — ескадрений міноносець типу «Флетчер». На службі протягом 1943-1964 роках. У 1974 виключений зі складу флоту. Корабель-музей.
 USS Kidd (DDG-993) — ескадрений міноносець типу «Кідд». На службі у складі ВМС США протягом 1981-1998. Проданий Тайваню, де отримав назву «Цзо Ін». Станом на 2020 рік перебуває у строю.
 USS Kidd (DDG-100) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 2007 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни